Улусчерга — топоним в Республике Алтай:

 Улусчерга — село в Шебалинском районе, административный центр Улусчергинского сельского поселения.
 Улусчерга — река в Шебалинском районе.